Mirzachoʻl bezeichnet:
die usbekische Stadt Guliston (ehemaliger Name Mirzachoʻl)
einen Bezirk in der usbekischen Provinz Jizzax, siehe Mirzachoʻl (Bezirk)
eine Steppe in Zentralasien: usbekischer Name Mirzachoʻl, russischer Name Golodnaja-Steppe